Китайгоро́дский прое́зд — одна из центральных московских улиц в Китай-городе между Славянской площадью и Москворецкой набережной. Здесь находятся Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Военная академия РВСН имени Петра Великого.

Происхождение названия 
Данная форма названия принята в 1993 году. До этого назывался Китайский проезд (название впервые зафиксировано в 1795 году). Ранее это название охватывало проезд от Лубянской площади до Москворецкой набережной, но затем часть его вошла в состав Старой и Новой площадей. В названии сохранена память о Китай-городе.

Описание 
Китайгородский проезд в настоящее время начинается от Славянской площади и спускается на юг к Москве-реке, где выходит на Москворецкую набережную.

Проходившая вдоль проезда Китайгородская стена существенно пострадала в ходе разрушения Зарядья, но была отреставрирована перед возведением гостиницы «Россия» в 1968—1973 гг..

Здания и сооружения по нечётной стороне:
 № 5 — Деловой двор у Варварских ворот (1912—1913, архитектор И. С. Кузнецов).
 № 7 — Поликлиника имени Ф. Э. Дзержинского Наркомтяжпрома СССР (1935—1936, архитектор Д. Н. Чечулин, в основе — склады Делового двора, 1912, архитектор И. С. Кузнецов), ныне — Федеральная служба по тарифам РФ, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России), Исполнительный комитет электроэнергетического совета СНГ. Трёхэтажное постконструктивисткое здание венчают пять рельефов, выполненных скульптором Иваном Рахмановым (ученик С. Т. Конёнкова) и посвящённых триумфу советской медицины, здоровому образу жизни.
 № 7, строение 2 — Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ (Минкультуры России); Российское государственное театральное агентство; Международный культурный центр; Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Управление по Центральному федеральному округу; Российский государственный академический камерный Вивальди-Оркестр под управлением Светланы Безродной.
 № 9/5 — Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. На территории установлен мемориал Воинам-дзержинцам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны, с высеченными именами погибших (1978, скульптор Л. Л. Берлин, архитектор Б. С. Маркус).

В литературе 
 Роман «Китайский проезд» Эдуарда Тополя.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы Тверского района 
 Официальный сайт управы Таганского района
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Схема улицы 

Проезды Москвы
Китай-город